Collegio elettorale di Pergine Valsugana – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Pergine Valsugana – collegio elettorale del Senato della Repubblica